Makowska – góra w Bieszczadach Zachodnich
 Makowska – osiedle we wschodniej części Skierniewic

osoby:

 Agnieszka Makowska (ur. 1982) – polska koszykarka
 Apolonia Makowska (1856-1952) – nauczycielka
 Barbara Makowska (ur. 1967) – polska siatkarka
 Barbara Makowska-Witkowska (1943-2011) – polska lekarka
 Barbara Hyla-Makowska (ur. 1946) – polska polityk, działaczka związkowa i nauczycielka
 Elżbieta Makowska-Florczyk (ur. 1957) – polska siatkarka
 Helena Makowska (1893-1964) – polska aktorka i piosenkarka
 Helena Makowska-Fijewska (1918-1993) – polska aktorka i śpiewaczka operowa
 Maria Makowska (ur. 1969) – polska piłkarka
 Marta Makowska (ur. 1977) – polska szpadzistka i florecistka

zobacz też:
 Dąbrówka Makowska – kolonia w powiecie radomskim
 Wola Makowska – wieś w powiecie skierniewickim